Льяно-де-Ольмедо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Медина.  Занимает площадь 14,92 км². Население — 76 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида